ISAM – wydany w 2011 roku album studyjny Amona Tobina. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych płyt Tobina, ISAM jest całkowicie pozbawione sampli.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Amona Tobina
Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy Ninja Tune